Liste der Monuments historiques in Aubigny steht für:

 Liste der Monuments historiques in Aubigny-Les Clouzeaux
 Liste der Monuments historiques in Aubigny-au-Bac
 Liste der Monuments historiques in Aubigny-les-Pothées
 Liste der Monuments historiques in Aubigny-sur-Nère
 Liste der Monuments historiques in Aubigny (Allier)